Juhamatti Yli-Junnila, né le  à Salo en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || TPS U16 || Jr. C SM-sarja
|| 32 || 20 || 16 || 36 || 8 || 6 || 5 || 2 || 7 || 2 
|-
| 1997-1998 || TPS U18 || Jr. B SM-sarja
|| 36 || 18 || 14 || 32 || 18 || 6 || 2 || 4 || 6 || 2 
|-
| 1998-1999 || TPS U18 || Jr. B SM-sarja
|| 36 || 12 || 19 || 31 || 26 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|1999-2000 || HIFK U20 || Jr. A SM-liiga
|| 16 || 1 || 5 || 6 || 18 || || || || || 
|-
| HIFK U20 || Jr. A SM-liiga
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 18 || 11 || 13 || 24 || 20 
|-
| 2000-2001 || HPK U20 || Jr. A SM-liiga
|| 39 || 22 || 16 || 38 || 32 || || || || || 
|-
| 2001-2002 || HPK U20 || Jr. A SM-liiga
|| 42 || 19 || 22 || 41 || 20 || 7 || 1 || 3 || 4 || 8 
|-
| rowspan='2'|2002-2003 || HPK || SM-liiga
|| 39 || 2 || 2 || 4 || 26 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| FPS Forssa || Mestis
|| 10 || 2 || 5 || 7 || 6 || || || || || 
|-
| rowspan='3'|2003-2004 || HPK || SM-liiga
|| 39 || 2 || 3 || 5 || 8 || 8 || 0 || 3 || 3 || 0 
|-
| FPS Forssa || Mestis
|| 10 || 4 || 8 || 12 || 8 || 9 || 0 || 3 || 3 || 0 
|-
| KooKoo Kouvola || Mestis
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Lukko || SM-liiga
|| 54 || 3 || 4 || 7 || 28 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6 
|-
| 2005-2006 || Lukko || SM-liiga
|| 35 || 4 || 4 || 8 || 50 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Lukko || SM-liiga
|| 55 || 6 || 19 || 25 || 48 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2007-2008 || Lukko || SM-liiga
|| 52 || 7 || 11 || 18 || 34 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| rowspan='2'| 2008-2009 || Alba Volán Székesfehérvár || OËL
|| 9 || 1 || 0 || 1 || 10 || || || || || 
|-
| Asplöven HC || Division 1
|| 21 || 17 || 26 || 43 || 26 || 10 || 4 || 9 || 13 || 26 
|-
| rowspan='3'|2009-2010 || Hokki Kajaani || Mestis
|| 4 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || || 
|-
| ETC Crimmitschau || 2. Bundesliga
|| 3 || 1 || 0 || 1 || 4 || || || || || 
|-
| REV Bremerhaven || 2. Bundesliga
|| 29 || 1 || 9 || 10 || 6 || || || || || 
|-
| 2010-2011 || Dogs de Cholet || Division 2
|| 6 || 8 || 9 || 17 || 35 || 7 || 7 || 20 || 27 || 18  
|-
| 2011-2012 || Phénix de Reims || Division 1
|| 26 || 13 || 30 || 43 || 46 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4   
|-
| rowspan='2'|2012-2013 || Français volants de Paris || Division 2
|| 2 || 1 || 3 || 4 || 0 || || || || ||  
|-
| Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 19 || 6 || 21 || 27 || 62 || 3 || 1 || 4 || 5 || 12

Notes et références 

Naissance en janvier 1981
Naissance à Salo
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du Asplöven HC
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur du REV Bremerhaven
Joueur du Hockey Club Choletais
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur des Français volants de Paris
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Attaquant de hockey sur glace